

Personnes 
Alde peut désigner :
 Alde l'Ancien ou Alde Manuce (1449-1515), un imprimeur-libraire italien installé à Venise ;
 Alde le Jeune, autre nom de Aldo Manuzio (1547-1597), un imprimeur vénitien, petit-fils de Alde l'Ancien  ;
 Alde, nom francisé de sainte Alida de Sienne.

Sigle et abréviation 
ALDE est un sigle qui peut désigner :
 Alliance of Liberals and Democrats for Europe (en français, Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe), ancien groupe politique du Parlement européen ;
 Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party ou ALDE Party ou ALDE (en français, Parti de l'Alliance des libéraux et des démocrates pour l'Europe) (fondé en 1976, renommé ALDE en 2012), un parti européen associé au groupe politique ci-dessus.

ALDE est une abréviation qui peut désigner :
 Alianța Liberalilor și Democraților (en français, Alliance des libéraux et démocrates, un parti politique national roumain, fondé en 2015, membre du groupe et du parti européen ci-dessus.

Autre 
ALDE peut aussi désigner :
 ALDE, maison de ventes aux enchères spécialisée dans les livres, les manuscrits et les monnaies (nommée en l'honneur de Alde Manuce).

Homonymie de patronyme